Il doppio del torneo di tennis Little Rock Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Syd Ball e Ray Ruffels che hanno battuto in finale Giuliano Pecci e Haroon Rahim 6–3, 6–7, 6–3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Little Rock Open 1976